Anhalt, regió històrica d'Alemanya
 Comtat d'Anhalt, vegeu Anhalt
 Ducat d'Anhalt
 Anhalt-Aschersleben
 Anhalt-Bernburg
 Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym
 Anhalt-Dessau
 Anhalt-Dornburg
 Anhalt-Harzgerode
 Anhalt-Köthen
 Anhalt-Mühlingen
 Anhalt-Pless
 Anhalt-Plötzkau
 Anhalt-Zeitz-Hoym
 Anhalt-Zerbst
 Saxònia-Anhalt
 Estat Lliure d'Anhalt
 Casa d'Anhalt